Дмитрий Владимирович Кузьмин-Караваев (17 мая 1886, Санкт-Петербург, Российская империя — 16 марта 1959, Рим, Италия) — русский юрист и религиозный деятель, один из руководителей «Цеха поэтов».

Католический священник византийского обряда, служивший в Русском апостолате в Зарубежье, доктор богословия, кавалер Георгиевского солдатского креста 1-й степени.

Биография 
Из старинного дворянского рода Кузьминых-Караваевых, отец — Владимир Дмитриевич Кузьмин-Караваев.

Выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета.

Вступил в РСДРП, примкнул к большевикам, за участие в антимонархическом движении отбывал срок заключения в тюрьме, затем полностью отошёл от революционного движения. Работал в министерстве земледелия, в Департаменте государственной собственности.

С 19 февраля 1910 года состоял в браке с поэтессой Елизаветой Кузьминой-Караваевой (урождённой Пиленко), будущей монахиней и участницей Сопротивления во Франции Марией (Скобцовой), на которую оказал большое влияние в плане религиозного поиска. Она канонизирована Константинопольским Патриархатом как преподобномученица в 2004 году. Брак распался в 1913 году (официально расторгнут в 1916).

Дмитрий Кузьмин-Караваев сам стихов не писал, но входил, как и его жена, в литературное объединение «Цех поэтов» (1911—1914). Был одним из трёх руководителей («синдиков») «Цеха» наряду с Николаем Гумилёвым и Сергеем Городецким.

В Первую мировую войну — уполномоченный Комитета Всероссийского земского союза. В 1917 году при Временном правительстве был губернатором Минска.

По окончании войны стал посещать собрания в доме католического священника Владимира Абрикосова. Под его влиянием 5 мая 1920 года присоединился к Католической Церкви. Выслан на «философском пароходе». По решению Коллегии ГПУ от 23 августа 1922 года вместе с Владимиром Абрикосовым и другими выслан из России.

В 1923 году Кузьмин-Караваев поступил в Греческую коллегию в Риме, c 1926 по 1931 год возглавлял Русскую католическую миссию в Берлине, в 1927 году в Папском Восточном институте получил степень доктора богословия.

Приехал в осенью 1927 года в Берлин и начал служить в капелле монастыря кармелиток. Постепенно сформировался русский хор, устраивались публичные доклады и другие общественные инициативы.

В 1931 году переведён священником в домовом храме русского студенческого общежития при Лувенском католическом университете в Бельгии, служил и преподавал в Интернате Святого Георгия в Намюре и Медоне.

Служил в общинах русских эмигрантов в Италии: Руссикум и Церковь Святого Антония Великого на Эсквилине в Риме, во Франции — Приход Святой Троицы (Париж).

В 1956 году в Париже читал лекции в Католическом институте и Русском научном институте. Последние три года жизни читал лекции по истории России и Русской Церкви в Русикуме в Риме.

Умер 16 марта 1959 года в Риме. Похоронен на русском участке римского католического кладбища Кампо Верано.

Адреса в Санкт-Петербурге 
 Мойка, 92

Примечания

Награды 
 Георгиевский крест

Источники 
 Paul Mailleu, father sj. Exarch Leonid Feodorov: Bridgbuilder Between Rome and Moscow. New York: P.J. Kenedy and Sons, 1964. С. 129.
 Бурман, Василий, фон, диакон OSB. Леонид Федоров: Жизнь и деятельность. Рим, 1966. (Переиздание: Львов, 1993).

Ссылки 
 Колупаев В. КАТОЛИЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ ВИЗАНТИЙСКОГО ОБРЯДА И РУССКАЯ ДИАСПОРА

Политики Российской империи
Юристы Российской империи
Большевики
Похороненные на кладбище Кампо Верано
Священники Российской грекокатолической церкви
Дмитрий Владимирович
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Пассажиры «Философских пароходов»
Принудительно лишённые советского гражданства
Русские эмигранты первой волны в Италии
Русские эмигранты первой волны в Германии
Русские эмигранты первой волны в Бельгии
Русские эмигранты первой волны во Франции